Дэвид Вербург (; род. 14 мая 1991 года, Гейнсвилл, Флорида, США) — американский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров. Двукратный чемпион мира, чемпион мира в помещении и чемпион Олимпийских игр 2016 года в эстафете 4×400 метров.

Спортивная карьера 
В 2010 году принял участие в своём первом международном соревновании, выступив на чемпионате мира по лёгкой атлетике среди юниоров в Монктоне, став чемпионом в эстафете 4×400 метров. Спустя два года, на чемпионате НАКАК в возрастной категории до 23 лет, который проходил в мексиканском городе Ирапуато, стал чемпионом в забеге на 400 метров и в составе эстафеты 4×400 метров.

На чемпионате США по лёгкой атлетике 2013 года, Вербург финишировал шестым в забеге на 400 метров, что дало ему право принять участие в эстафете 4×400 метров на чемпионате мира 2013 года. На чемпионате в Москве, Вербург также пробежал на дистанции 400 метров. В финальном забеге эстафеты 4×400 метров, в составе сборной США, установил новый рекорд мира — 2:58,71. Двумя годами ранее, на чемпионате мира 2015 года снова стал победителем в составе эстафеты 4×400 метров, обновив мировое достижение — 2:57,82.

На Олимпийских играх 2016 года, не смог пройти в финал соревнований в беге на 400 метров, заняв 20-е место, но стал чемпионом игр благодаря участию в предварительных забегах эстафеты 4×400 метров, где сборная США стала победителем.

Личная жизнь 
Отец — Джон Вербург, мать — Вики Вербург, есть брат Джон. Окончил университет Джорджа Мейсона в 2013 году, получив степень в области спортивного маркетинга. В свободное время увлекается сноубордом и скалолазанием.

Ссылки

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Выпускники университета Джорджа Мейсона
Обладатели действующих мировых рекордов в лёгкой атлетике